Момчило је српско мушко име словенског порекла.

Објашњење 
Момчило је старо српско име. Изведено је од словенске основе момак, момче, преносно младић, слободан, ветропир. Посведочено је у многим историјским изворима из средњег века. Један од најраније познатих је Момчило Томановић, бан Усоре у 15. веку. Народна песма помиње војводу Момчила, за кога се претпоставља да је права историјска личност. 

Слична мушка имена су Момир и Миомир.

Познати носиоци имена Момчило 
 Војвода Момчило, феудални властелин западних Родопа
 Момчило Бајагић Бајага, југословенски и српски рок музичар
 Момчило Моца Вукотић, бивши југословенски и српски фудбалер и фудбалски тренер
 Момчило Гаврић, најмлађи подофицир на свету у току Првог светског рата
 Момчило Дугалић, учесник НОБ-а, генерал-потпуковник ЈНА и народни херој Југославије
 Момчило Ђујић, српски православни свештеник и четнички војвода из Далмације
 Момчило Момо Капор, био српски сликар, књижевник, новинар, члан Академије наука и уметности Републике Српске.
 Момчило Крајишник, политичар Срба из Републике Српске
 Момчило Настасијевић, српски песник модерниистичког стила
 Момчило Нинчић, универзитетски професор економије, југословенски политичар и председник Друштва народа
 Момчило Новковић, учесник НОБ-а, вицеадмирал ЈНА и народни херој Југославије
 Момчило Перишић, бивши начелник Генералштаба Војске Југославије
 Момчило Тапавица, српски архитекта и спортиста, учесник Првих олимпијских игара

Види још 
 Момир, српско мушко име
 Стећци Војводе Момчила, историјски споменик у околини Теслића

Референце 

Српска имена